Interstate 205 (Californië), een verbindingssnelweg in de Amerikaanse staat Californië
 Interstate 205 (Oregon-Washington), een ringweg in de Amerikaanse staten Oregon en Washington